Osoby o tym nazwisku:
 Adela Styczyńska – polska anglistka
 Bogumiła Styczyńska – polska toksykolog
 Karolina Styczyńska – polska zawodniczka w shōgi